Der Dreiband-Weltcup 1995/7 war das zweite BWA-Weltcup-Turnier im zehnten Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 8. bis zum 11. November
1995 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt statt. Es war das zehnte Dreiband-Weltcup-Turnier in Deutschland.

Geschichte 
Der Schwede Torbjörn Blomdahl gewann in Halle an der Saale souverän sein 19. Weltcup-Turnier. Im Finale bezwang er den Belgier Raymond Ceulemans ohne große Probleme mit 3:0 Sätzen. Ein starkes Turnier spielte der Däne Tonny Carlsen. Er schaffte es im Viertelfinale, den Niederländer Dick Jaspers zu eliminieren. Jaspers spielte einen grandiosen Durchschnitt von 2,400. Carlsen spielte zwar nur 1,923, aber er gewann den fünften Satz mit 15:10 in 13 Aufnahmen. Im Spiel um Platz drei erzielte er dann einen Durchschnitt von 3,750. Das Ergebnis wird aber nicht als Weltrekord anerkannt, da der Durchschnitt nur in einem Match mit drei Gewinnsätzen erzielt werden kann. Gut lief das Turnier auch für den Deutschen Falco Willenberger. Nach zwei Siegen musste er sich erst im Viertelfinale gegen Rekord-Weltmeister Ceulemans geschlagen geben. Platz sechs war damit sein bestes Weltcupergebnis.  
  
Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup-Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

gesetzte BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Dick Jaspers
  Raymond Ceulemans
  Semih Saygıner

nach Weltrangliste:
 10 Teilnehmer

Wildcards international:
  Sang Chun Lee
  Junichi Komori

Wildcards national:
 2 Teilnehmer

Modus 
Das Weltcup-Turnier wurde wieder als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich zehn Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 28 Teilnehmern. Die ersten vier der Weltrangliste sind aber für das Achtelfinale gesetzt. Künftig sind 20 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 14 Spielern der Weltrangliste (Stand 1. September des laufenden Jahres) sowie zwei nationalen und internationalen Wildcards. Das ganze Turnier, bis auf das kleine Finale, wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. (Pressemitteilung der BWA. Gent, den 8. Januar 1994.)

Ab diesem Jahr wurde kein Qualifikationsturnier in Spa mehr ausgetragen.

Qualifikationsrunde 
Es wurden zwei Qualifikationsrunden gespielt. In der dritten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die acht Sieger für das Hauptturnier.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1995 7
Karambolageveranstaltung 1995
Billardturnier in Deutschland
Sportveranstaltung in Halle (Saale)